AJS Model 8-serie 1926-1940
 AJS Model 8 1960-1963